Flexão da mão é o movimento que se inicia com a mão em posição anatômica (para que se entenda o movimento se parte inicialmente desta posição) e ocorre a elevação da mão formando um ângulo de 90°, sendo este o normal, porém, admite-se como normal um ângulo que seja 10° superior ou inferior a este.

Mão